Madison Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

in Arkansas:
 Madison Township (Grant County, Arkansas)
 Madison Township (Howard County, Arkansas)
 Madison Township (St. Francis County, Arkansas)

in Illinois:
 Madison Township (Illinois)

in Indiana:
 Madison Township (Allen County, Indiana)
 Madison Township (Carroll County, Indiana)
 Madison Township (Clinton County, Indiana)
 Madison Township (Daviess County, Indiana)
 Madison Township (Dubois County, Indiana)
 Madison Township (Jay County, Indiana)
 Madison Township (Jefferson County, Indiana)
 Madison Township (Montgomery County, Indiana)
 Madison Township (Morgan County, Indiana)
 Madison Township (Pike County, Indiana)
 Madison Township (Putnam County, Indiana)
 Madison Township (St. Joseph County, Indiana)
 Madison Township (Tipton County, Indiana)
 Madison Township (Washington County, Indiana)

in Iowa:
 Madison Township (Buchanan County, Iowa)
 Madison Township (Butler County, Iowa)
 Madison Township (Clarke County, Iowa)
 Madison Township (Fremont County, Iowa)
 Madison Township (Hancock County, Iowa)
 Madison Township (Johnson County, Iowa)
 Madison Township (Jones County, Iowa)
 Madison Township (Lee County, Iowa)
 Madison Township (Madison County, Iowa)
 Madison Township (Mahaska County, Iowa)
 Madison Township (Polk County, Iowa)
 Madison Township (Poweshiek County, Iowa)
 Madison Township (Winneshiek County, Iowa)

in Kansas:
 Madison Township (Kansas)

in Minnesota:
 Madison Township (Minnesota)

in Missouri:
 Madison Township (Cedar County, Missouri)
 Madison Township (Clark County, Missouri)
 Madison Township (Grundy County, Missouri)
 Madison Township (Harrison County, Missouri)
 Madison Township (Jasper County, Missouri)
 Madison Township (Johnson County, Missouri)
 Madison Township (Mercer County, Missouri)

in Nebraska:
 Madison Township (Fillmore County, Nebraska)
 Madison Township (Nebraska)

in North Dakota:
 Madison Township (North Dakota)

in Ohio:
 Madison Township (Butler County, Ohio)
 Madison Township (Clark County, Ohio)
 Madison Township (Columbiana County, Ohio)
 Madison Township (Fairfield County, Ohio)
 Madison Township (Fayette County, Ohio)
 Madison Township (Franklin County, Ohio)
 Madison Township (Guernsey County, Ohio)
 Madison Township (Hancock County, Ohio)
 Madison Township (Highland County, Ohio)
 Madison Township (Jackson County, Ohio)
 Madison Township (Lake County, Ohio)
 Madison Township (Licking County, Ohio)
 Madison Township (Muskingum County, Ohio)
 Madison Township (Perry County, Ohio)
 Madison Township (Pickaway County, Ohio)
 Madison Township (Richland County, Ohio)
 Madison Township (Sandusky County, Ohio)
 Madison Township (Scioto County, Ohio)
 Madison Township (Vinton County, Ohio)
 Madison Township (Williams County, Ohio)

in Oklahoma:
 Madison Township (Oklahoma)

in Pennsylvania:
 Madison Township (Armstrong County, Pennsylvania)
 Madison Township (Clarion County, Pennsylvania)
 Madison Township (Columbia County, Pennsylvania)
 Madison Township (Lackawanna County, Pennsylvania)

in South Dakota:
 Madison Township (South Dakota)